

Article général
 Individuation

cas particuliers
 l'individuation est un concept philosophique
 l'individuation est un concept de la psychologie analytique du psychiatre Carl Gustav Jung